Ламбада может означать.

Музыка:
 Ламбада — танец, возникший на севере Бразилии. Был популярен в мире в конце 1980-х—начале 1990-х годов.
 «Lambada» — песня группы Kaoma 1989 года.

Кино:
 «Ламбада» () — фильм 1990 года режиссёра Джоэла Силберга.
 «Запретный танец ламбада» () — фильм 1990 года режиссёра Грейдона Кларка.

Другое:
 Urban UFM-13 Lambada — сверхлёгкий чешский самолёт.